Mike Bryan e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma Sock non ha preso parte a questa edizione per infortunio (lesione al legamento dell'indice destro). Mike ha fatto coppia con Bob Bryan, perdendo al terzo turno contro Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin.

In finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto Mahut e Roger-Vasselin con il punteggio di 65-7, 7-65, 7-66, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (semifinale)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (terzo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)

  Máximo González /  Horacio Zeballos (terzo turno, ritirati)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (terzo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (primo turno)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Riserve 

  Nicholas Monroe /  Mischa Zverev (secondo turno)

  Max Purcell /  Luke Saville (primo turno)

Wildcard 

  Liam Broady /  Scott Clayton (primo turno)
  Jay Clarke /  James Ward (primo turno)
  Jack Draper /  Paul Jubb (primo turno)

  Daniel Evans /  Lloyd Glasspool (primo turno)
  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (secondo turno)
  Evan Hoyt /  Luke Johnson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019